Richard Lumley-Saunderson est un nom pouvant désigner:

Richard Lumley-Saunderson (4e comte de Scarbrough) (1725-1782), pair et vicomte britannique
Richard Lumley-Saunderson (6e comte de Scarbrough) (1757-1832), pair et homme politique britannique

Voir aussi

Lumley-Saunderson, Richard